Silvio Fernández es el nombre de más de una persona:
 Silvio Fernández y Rodríguez-Bastos (c. 1857-1937), pintor español.
 Silvio Fernández (1944–2001), músico español.
 Silvio Fernández (1974–), futbolista uruguayo.
 Silvio Fernández (1979–), esgrimista venezolano.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández